AŽD 71 může znamenat:

 reléové zabezpečovací zařízení společnosti AŽD Praha
 přejezdové zabezpečovací zařízení společnosti AŽD Praha